Laurel blanco es un nombre común usado en botánica para referirse a las siguientes plantas:

 Nectandra lanceolata, árbol sudamericano apreciado por su madera.
 Cordia alliodora, planta con flor.